

Населені пункти та їхні частини
 Смардзев — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Смардзев — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Смардзев — село в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Смардзев — село в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Смардзев — осада в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки